Ez a lap a A legboszibb boszi című sorozat epizódjait tartalmazza.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad (2014)

2. évad (2014) 

Különkiadás (2014)

3. évad (2015)

4. évad (2015)

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái